Лос Ромерос има више значења:

 Лос Ромерос (Сантијаго Тулантепек де Луго Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Ромерос (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику